Кутх — воплощение духа Ворона, традиционно почитающимся различными коренными народностями на Дальнем Востоке России.
 Кутх (перевал) — перевал на границе Северной Осетии и Южной Осетии.